Шатла́р (), Ле-Шатла́р () — многозначный топоним.

Населённые пункты и объекты АТД:
  — коммуна в о́круге  кантона Фрибур в Швейцарии.
  — деревня в пределах коммуны  в о́круге  кантона Вале в Швейцарии.
 Шатлар — коммуна в департаменте Крёз региона Лимузен во Франции.
 Шатлар — деревня в пределах коммуны Лютри (пригорода Лозанны) в о́круге  кантона Во в Швейцарии.

См. также 
Населённые пункты, в название которых входит слово «Шатлар» (все — во Франции):
 Ла-Кондамин-Шатлар — коммуна в департаменте Альпы Верхнего Прованса региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Ла-Шапель-дю-Шатлар — коммуна в департаменте Эн региона Рона — Альпы.
 Шерв-Шатлар — коммуна в департаменте Крёз региона Лимузен.